Jeff Martin puede referirse a:

 Jeff Martin, escritor y productor estadounidense.
 Jeff Martin (1967-), baloncestista estadounidense
 Jeff Martin (1957-), músico estadounidense